

Красноармійський район — міський район, місто Волгоград
 Красноармійський район — район, Краснодарський край
 Красноармійський район — район, Приморський край
 Красноармійський район — район, Самарська область
 Красноармійський район — район, Саратовська область
 Красноармійський район — район, Челябінська область
 Красноармійський район — район, Чувашія

Красноармійський район — колишня назва Покровського району Донецької області